Fernando Lancioni – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Remo Lancioni – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano